A 2015-ös úszó-világbajnokságon a férfi 5 kilométeres hosszútávúszás versenyszámának döntőjét Kazanyban rendezték. A győztes Chad Ho lett.

Végeredmény

Források
 Végeredmény (pdf)

Hosszútávúszás a 2015-ös úszó-világbajnokságon